Васиф Асиф оглы Алиев (; 6 августа 1986, Баку) — азербайджанский футболист, полузащитник.

Биография 
Родившийся в 1986 году в Баку Васиф Алиев является выпускником Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта. Женат.

Отец Васифа — Асиф Алиев — также являлся футболистом, оставившим свой след в истории азербайджанского футбола.

Клубная карьера

Азербайджан

Чемпионат 
Профессиональную карьеру футболиста начал в 2007 году в клубе «Бакылы», откуда в декабре 2008 года перешёл в турецкий клуб «Гиресунспор». По возвращении из Турции, в январе 2009 года, вновь продолжил своё выступление за клуб «Бакылы».

В июле 2009 года, перешёл в клуб Премьер-лиги «Стандард» Сумгаит, где провел один сезон. Во время летнего трансферного окна 2010 года подписал годовой контракт с закатальским «Симургом».

Ровно через год становится игроком второго по значимости клуба Азербайджана — ФК «Кяпаз» Гянджа, где также, как и в двух предыдущих клубах проводит всего один сезон. Летом 2013 года переходит в самый именитый и титулованный клуб страны — ФК «Нефтчи» Баку, с которым подписывает годовой контракт. В начале 2014 года пока что выступает в дубле команды.

Кубок 
Всего в Кубке Азербайджана провел 2 игры. Одну, будучи игроком ФК «Симург», а вторую в составе ФК «Кяпаз».

Турция

Чемпионат 
В конце декабря 2008 года Васиф Алиев подписал полугодовой контракт к клубом второй турецкой лиги ФК «Гиресунспор» из одноименного города, однако уже в январе 2009 года покинул данный клуб.

Сборная 
В 2008 и 2009 годах привлекался в состав Олимпийской сборной Азербайджана.

Достижения 
Финалист Суперкубка Азербайджана 2013 года в составе ФК «Нефтчи» Баку.

Примечания

Ссылки 
 Информация игрока — Васиф Алиев (Асиф)
 Профиль игрока на сайте ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана

Источники 
 Player Vasif Aliyev on footballdatabase.eu
 
 Kim oynadı, kim vurdu — 2011/12

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Бакылы»
Игроки ФК «Стандард» Сумгаит
Игроки ФК «Симург»
Игроки ФК «Кяпаз»
Игроки ФК «Гиресунспор»